76 км, 76-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 201626.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 205415.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область). Код 236317.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Мордовия). Код 246824.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Сенная — Аткарск, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 609335.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Пугачевск — Чагра (Куйбышевской ж.д.), Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 627916.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Локоть (эксп. на Малиновое Озеро) — Зыряновск, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 714014.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Тобол — Елимай (обп) (эксп.), Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 679084.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Казахстан). Код 816612.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 722839.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863011.
 76 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Томская область). Код 873831.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 594820.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 630834.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Черниговская область). Код 324332.
 76 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 068639.